Eau Claire puede referirse a:
 Eau Claire (Míchigan), ciudad ubicada en el estado estadounidense de Míchigan.
 Eau Claire (Pensilvania), borough ubicado en el condado de Butler en el estado estadounidense de Pensilvania, Estados Unidos;
 Eau Claire (Wisconsin), ciudad situada en la parte oeste-central del Estado de Wisconsin, Estados Unidos; o
 condado de Eau Claire, en del Estado de Wisconsin, Estados Unidos.